Gruppo Sportivo Bagnolese, società calcistica di Bagnolo in Piano (RE)
Ilva Bagnolese, società calcistica di Bagnoli (NA) – (1909-1960)
Bagnolese – abitanti di Bagnolo (Santa Fiora)
Bagnolese – abitanti di Bagnolo Cremasco
Bagnolese – abitanti di Bagnolo di Sopra